

Wydarzenia 

 król Macedonii Antygon III wkroczył z armią na Peloponez, by wspomóc Achajów w wojnie ze Spartą
 trzęsienie ziemi zniszczyło Kolosa z Rodos